Кадашман-Харбе:

 Кадашман-Харбе I — касситский царь Вавилонии, правил в XIV веке до н. э.
 Кадашман-Харбе II — касситский царь Вавилонии, правил приблизительно в 1226 — 1224 годах до н. э.